Em 1906–07 no futebol português, o Carcavelos venceu o Campeonato Regional de Lisboa.

Títulos 
Regionais
 Campeonato Regional de Lisboa – Carcavelos

Futebol de 1906 em Portugal
Futebol de 1907 em Portugal
1906–07